Асколи () — итальянская фамилия и топоним. Известные носители:

 Асколи, Грациадио (1829—1907) — итальянский лингвист.
 Асколи, Джулио (1843—1896) — итальянский математик.
 «Асколи» — итальянский футбольный клуб из города Асколи-Пичено, выступающий в Серии Б.
 Асколи, Никола (род. 1979) — итальянский футболист.
 

д’Асколи
 Чекко д’Асколи (1257—1327) — итальянский астроном, астролог, математик, философ и поэт.
 Дортелли д’Асколи (кон. XVI — 1-я пол. XVII вв.) — доминиканский монах, префект в Кафе (Крым), автор исторического сочинения.

Топоним 
 Асколи-Сатриано